Vojnik je lahko:

 Občina Vojnik, ena od občin v Sloveniji
 Vojnik, naselje v Sloveniji
 Vojnik, Despotovac, naselje v Občini Despotovac, Pomoravski upravni okraj, Srbija